

Onomastica 
 Éder – nome proprio di persona portoghese e spagnolo maschile

Persone
 Éder (1957) – calciatore brasiliano
 Éder Gaúcho (1977) – calciatore brasiliano
 Éder Luciano (1982) – calciatore brasiliano
 Éder Carbonera (1983) – pallavolista brasiliano
 Éder Luís (1985) – calciatore brasiliano
 Éder (1986) – calciatore brasiliano naturalizzato italiano
 Éder (1987) – calciatore guineense naturalizzato portoghese

Pagine correlate 
Eder (disambigua)